SON est un sigle ou un code qui peut signifier :
 Self Organizing Network, réseau à configuration et organisation auto-adaptative ;
 Sigle français pour OTF (Organised trading facility), catégorie de système/plate-forme de négociation ;
 Songhaï, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Voir aussi 
  pour les autres homonymes.